Frankendorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Storbeck-Frankendorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg